Brocklesby peut désigner :

Toponyme 

 Brocklesby est un village de 238 habitants dans la région de Riverina en Nouvelles-Galles du Sud en Australie.
 Collision aérienne de Brocklesby

Patronyme 

 
Patronyme anglais